Luchtenburg (Buren), een buurtschap in Buren (Gelderland)
Luchtenburg (Ulvenhout), een landgoed bij Ulvenhout
Luchtenburg (Zevenbergen), een huis te Zevenbergen